Аоа:
 Аоа — деревня в Американском Самоа, на острове Тутуила.
 Аоа — деревня на острове Уоллис.